O FC Radian-Baikal Irkutsk - em russo, ФК Радиан-Байкал Иркутск - é um clube de futebol russo. Sua sede fica na cidade de Irkutsk. Participa da Liga de Futebol Amador, na Divisão Leste.

O Radian é um dos clubes mais novos da Rússia, pois foi fundado em 2009. Manda suas partidas no Lokomotiv Stadium, em Irkutsk.

Elenco

Títulos
Por ser um clube muito novo, o Radian ainda não conquistou títulos.

Ligações externas
 

Baykal Irkutsk
Clubes de futebol fundados em 2009
Irkutsk